Schiefe Ebene steht für:
 Schiefe Ebene (Mechanik)
 Schiefe Ebene (Eisenbahnstrecke) in Bayern
 ein Schiffshebewerk, siehe Schiffshebewerk #Schiefe Ebene von Ketley
 eine ehemalige Hamburger Schienenseilbahn, siehe Schellfischtunnel
 Purvottanasana, Yogaübung
 Medebacher Schiefe Ebene, Naturraum

Siehe auch:
 Schienenseilbahn
 Geneigte Ebenen, Schiffshebewerke im Oberländischen Kanal
 Argument der schiefen Ebene, rhetorische Technik